«Plaza (de las) Flores» puede referirse a diversas plazas (espacio público abierto):

en Argentina 
 Plaza Flores, Buenos - o plaza General Pueyrredón.

en España 
 Plaza de las Flores, Isla Cristina.
 Plaza de las Flores, Murcia.
 Plaza de Tirso de Molina, Madrid - conocida como plaza de las Flores.
Plaza 25 de Mayo, Alicante - conocida como plaza de las Flores.

en Italia 
 Plaza de las Flores, Roma - conocida como Campo de' Fiori.

en Venezuela 
 Plaza de las Flores, en  Puerto Cabello, Venezuela, dedicada al primer presidente del Ecuador, el general Juan José Flores.

Referencias